Ludvík Ferdinand Pruský (Fridrich Ludvík Kristián; 18. listopadu 1772, Berlín – 10. října 1806, Bitva u Saalfeldu) byl pruský princ a voják Napoleonských válek.

Ludvík Ferdinand se narodil v paláci Friedrichsfelde u Berlína jako syn prince Augusta Ferdinanda Pruského a jeho manželky Anny Alžběty Luisy Braniborsko-Schwedtské. Přes otce byl synovcem krále Fridricha II. Velikého. Ludvík Ferdinand se nikdy neoženil, ale s milenkou Henriettou Fromme měl dvě nemanželské děti; jedním z nich byl pruský generál a diplomat Ludwig von Wildenbruch.

Vojenská kariéra 

Ludvík Ferdinand se účastnil francouzských revolučních válek a byl raněn během obléhání Mohuče. V roce 1806 byl jedním z hlavních obhájců obnovení války proti Napoleonovi a Prvnímu Francouzskému císařství a zahájení války čtvrté koalice.

Zemřel během zahájení války, v bitvě u Saalfeldu. Ludvík Ferdinand velel 8300 mužům, když postupoval proti V. sboru maršála Jeana Lannese, když se pokoušeli vymanit z průsmyku Durynského lesa. V této bitvě nasadila Francie mnohem větší sílu (12 800 mužů) vedenou samotným Lannesem. Francouzi měli převahu, zatímco Prusové měli za zády řeku Sálu, což jim ztěžovalo ústup. Když viděl, jak jeho síly začínají utíkat, zaútočil Ludvík Ferdinand na francouzskou kavalérii. V boji ho zabil Jean-Baptiste Guindey, proviantní francouzský 10. husar, poté, co Ludvík Ferdinand odmítl nabídku ke kapitulaci a zranil francouzského poddůstojníka. Smrt tak prominentního vůdce z pruského dvora všichni hluboce pocítili.

Hudební činnost 
Kromě toho, že byl vojákem, byl Ludvík Ferdinand také nadaným hudebníkem a skladatelem. Johann Friedrich Reichardt, kapelník Fridricha II. a Fridricha Viléma II. jej považoval za velkého klavíristu. Ludvík Ferdinand také začal skládat hudbu, ale pro svou skladatelskou činnost byl uznán až později. Jeho rané skladby byly provedeny orchestrem prince Jindřicha, bratra jeho otce a krále Fridricha Velikého. Později se princ Ludvík Ferdinand připojil k několika salonům v Berlíně, kde často improvizoval na klavír. Mezi jeho známými byli osobnosti jako Schlegel, Wackenroder a Tieck, kteří se všichni velmi zajímali o hudbu. Ludwig van Beethoven mu jako známku velké úcty k jeho hře na klavír věnoval svůj třetí klavírní koncert. Masivní variační cyklus Antonína Rejchy byl také napsán pro Ludvíka Ferdinanda.

V roce 1842 napsal Ferenc Liszt pro klavírní sólo Élégie sur des motifs du Prince Louis Ferdinand de Prusse.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 18. listopadu
Narození v roce 1772
Narození v Berlíně
Úmrtí 10. října
Úmrtí v roce 1806
Pruští generálové
Němečtí hudebníci
Pruští princové
Klasicistní skladatelé
Hohenzollernové
Němečtí hudební skladatelé
Muži